Sperling kan som auktorsförkortning betyda:

 Calvin Ross Sperling
 Felix A.H. Sperling

Robotskapade auktorsförkortningar